Miejscowości w Portoryko:
 Yabucoa – miejscowość w gminie Yabucoa
Gminy w Portoryko:
 Yabucoa (ang. Yabucoa Municipio) – gmina w Portoryko